Oriola steht für:
 Oriola (Adelsgeschlecht), portugiesisch-deutsche Adelsfamilie
 Oriola (Portel), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Oriola (katal.), spanische Kleinstadt in der Provinz Alicante, siehe Orihuela
 (701) Oriola, Asteroid des Hauptgürtels

Oriola bzw. d’Oriola ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse von Oriola (1812–1863), preußischer Diplomat
 Christian d’Oriola (1928–2007), französischer Florettfechter, Olympiasieger
 Eduard von Oriola (1809–1862), preußischer Generalleutnant
 Joaquim von Oriola (1772–1846), portugiesischer Diplomat (Joaquim José Lobo da Silveira)
 Joachim von Oriola (1858–1907), deutscher Marineoffizier und Militärattaché
 Maximiliane von Oriola, geb. von Arnim (1818–1894), Berliner Salonière; Tochter von Achim und Bettine von Arnim
 Pepe Oriola (* 1994), spanischer Rennfahrer
 Pierre Jonquères d’Oriola (1920–2011), französischer Springreiter
 Ralph von Oriola (1895–1970), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie
 Waldemar von Oriola (1854–1910), deutscher Politiker (Nationalliberale Partei)